Abertzale Sozialisten Batasuna, partit polític del País Basc
 American School of Barcelona, escola privada amb seu a Esplugues de Llobregat, al Baix Llobregat
 ASB (motocicleta) (de l'acrònim del seu fundador Antoni Sanchís Bueno), fabricant històric de motocicletes de València 
 African Storybook, iniciativa d'alfabetització a través de contes en llengües africanes
 Astrobiology Society of Britain, institució acadèmica per al desenvolupament de l'astrobiologia del Regne Unit
 Associació Suïssa de Futbol (del seu nom en romanx Associaziun Svizra da Ballape), organisme rector del futbol a Suïssa 
 Association Sportive de Béziers Hérault, club de rugbi a 15 de Besiers, a Occitània 
 Association Sportive de Bamako, club de futbol de Bamako ([[Mali)
 ASB Bank (de l'acrònim en anglès Auckland Savings Bank), banc de Nova Zelanda
 ASB Premiership (del nom del seu patrocinador, el banc neozelandès), principal lliga de futbol de Nova Zelanda
 ASB Football Park (del nom del seu patrocinador, el banc anterior), estadi de futbol de Christchurch (Nova Zelanda)
 ASB Classic (del nom del seu patrocinador, el banc neozelandès), torneig professional de tennis femení d'Auckland (Nova Zelanda)
 American Saddlebred, raça de cavalls desenvolupada a Kentucky (Estats Units)
 Albúmina sèrica de boví, proteïna de l'albúmina de sèrum derivat de les vaques
 Arilsulfatasa B, enzim associat amb la síndrome de Maroteaux-Lamy vegeu síndrome de Maroteaux-Lamy#Bioquímica
 ASB, codi de la Unió Ciclista Internacional de l'Asborno (ciclisme), equip ciclista històric d'Itàlia 
 asb, codi ISO 639-3]] de l'assiniboine, llengua parlada pels [[assiniboines de l'Amèrica del Nord